Show Me (álbum) - das Cover Girls
Show Me (canção de Jessica Sutta)
Show Me (canção de The Cover Girls)

Desambiguação